Balongmojo (Benjeng), plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Balongmojo (Puri), plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java, Indonesië